Ле-Пек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 18 км на захід від Парижа, 10 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6879 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16410,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жак Таті (1907—1982) — французький кінорежисер.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 

 Ле-Пек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін